Poieni se poate referi la:

 Poieni, Cluj, reședința comunei cu același nume
 Poieni, Herța
 Poieni, Iași
 Poieni, Neamț
 Poieni, Timiș
 Biserica de lemn din Poieni, Timiș
 Poieni (Blandiana), Alba
 Poieni (Bucium), Alba
 Poieni (Vidra), Alba
 Poieni (Roșiori), Bacău
 Poieni (Parincea), Bacău
 Poieni (Târgu Ocna), Bacău
 Poieni (Beriu), Hunedoara
 Poieni (Densuș), Hunedoara

 Poieni, Adâncata
 Râul Poieni

Vezi și 
 Poiana (dezambiguizare)
 Poienari (dezambiguizare)
 Poienile (dezambiguizare)
 Poienița (dezambiguizare)